Odrážka může být:

 odrážka (hudba) – jedna ze základních posuvek
 odrážka (typografie) – grafický prvek sloužící k hierarchizaci textu
 Odrážka (rameno Moravy) neboli Bahenka – říční rameno spojující Mlýnský potok s řekou Moravou